Raymond Durand (1786-1837), diplomate français ;
 Raymond Durand (1908-1989), footballeur français ;
 Raymond Durand (1945-), personnalité politique française, député du Rhône ;
 Raymond Durand (1952-), pilote de rallye français.